peut désigner :
 Bernard Verley (1939), acteur français ;
 Patrick Verley (1944), historien français ;
 Renaud Verley (1944), acteur français ;
Jean-Luc Verley (1939-2007), mathématicien et historien des mathématiques français, frère de Patrick Verley.